Бокеев — фамилия; имеет женскую форму Бокеева.
 Бокеевы — русский дворянский род, Рюриковичи, ветвь Фоминско-Березуйских князей, утратившая княжеский титул.
 Бокеев, Оралхан (1943—1993) — казахский писатель.
 Бокеев, Шангерей Сейиткерейулы (1847—1920) — казахский поэт.